Amarante pode referir-se a:

Pessoas
 Rodrigo Amarante, músico

 Lugares no Brasil 
 Amarante (Piauí)
 Amarante do Maranhão

Lugares em Portugal
 Amarante (Portugal)

Desporto
 Amarante Futebol Clube, de Portugal

Ver também

Desambiguações de topônimos

ja:アマランス (曖昧さ回避)